Харкевич — фамилия. Известные носители:
 Харкевич, Александр Александрович (1904—1965) — советский учёный, член-корреспондент АН УССР, действительный член АН СССР.
 Харкевич, Валериан (1890—1950) — польский историк, поэт и писатель, публицист.
 Харкевич, Владимир Иванович (1856—1906) — русский генерал-лейтенант Генштаба, военный историк.
 Харкевич, Дмитрий Александрович (род. в 1927) — советский и российский фармаколог.
 Харкевич, Иван Иванович (род. 1913) — советский, российский художник-иллюстратор, карикатурист.
 Харкевич, Николай Иванович (1870 — ?) — полковник Российской императорской армии, участник Первой мировой войны и кавалер Георгиевского оружия.
 Харкевич, Павел Хрисанфович (1896—?) — советский разведчик.
 Харкевич, Сигизмунд Семёнович (1921—1998) — советский и российский геоботаник, флорист и систематик, специалист по флоре Дальнего Востока, доктор биологических наук.
 Харкевич, Ежи (в монашестве Григорий; род. 1964) — архиерей Польской православной церкви, викарий Белостокской епархии.